Культуры Гузовского — памятник культуры и бывший памятник природы в Чувашской Республике. Назван в честь Б. И. Гузовского.

Культуры дуба созданы на территории с типом леса в основном ДКЛПС, ДСТР и ДСНОС, представлены насаждениями 75 — 95-летнего возраста, полнота от 3 до 6, бонитет от 1 до 3, запас от 10 до 21 м³/ra. Древостой представлен в основном дубом с участием березы, липы, клёна, осины, сосны.

Уход проводился путём устранения верхушечного затенения и вырубки лещины и второстепенных пород в коридорах, а также осветление в межкоридорных пространствах дубков естественного происхождения. К пятилетнему возрасту проводилось расширение коридоров, а к десятилетнему — прореживание и прочистка — «моложение», огораживание культур от потрав скотом. Методы Гузовского по искусственному и естественному возобновлению дубрав в условиях Чувашии широко применяются до настоящего времени и дают прекрасные результаты.

Исключен из Перечня ООПТ приказом МПР ЧР от 19.02.2016 № 155.

Режим охраны, установленный для памятника природы:

Запрещаются:
 рубка леса, кроме санитарных и рубок ухода;
 нарушение почвенного покрова;
 изменение гидрологического режима

Разрешенные виды деятельности:
 санитарные рубки и рубки ухода;
 научные исследования;
 учебно-просветительская деятельность;
 необходимые противопожарные мероприятия в установленном порядке.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Памятник культуры «Культуры Гузовского». Информация с сайта Моргаушского района Чувашии.
 Ученому-лесоводу Б. И. Гузовскому 150 лет. Новость на сайте Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашии.
 

Памятники природы Чувашии
Лесные массивы России
Моргаушский район
Чебоксарский район
Бывшие памятники природы